Фелисиу () — имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов:

Персоналии 
 Фелисиу, Фабиу (род. 1982) — португальский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Жоакин-Фелисиу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Фелисиу-дус-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.